Zofia Krzyżanowska (1927–2009) – polska pisarka i dziennikarka
 Zofia Świdwińska-Krzyżanowska – polska historyk literatury
 Zofia Krzyżanowska (ur. 1952) – polska ekonomistka
 Zofia Krzyżanowska (1935-1921) – wyróżniona tytułem Sprawiedliwa Wśród Narodów Świata